Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski w sporcie żużlowym – coroczny cykl turniejów mających wyłonić najlepszych polskich żużlowców do 21 roku życia. W sezonie 2007 MIMP składały się z dwóch półfinałów i finału, w którym zwyciężył Paweł Hlib.

Terminarz

Półfinały

Toruń (1) 
 5 czerwca 2007 – Toruń (17:00)
 NCD – Karol Ząbik (63,07) – w 2. wyścigu
 Sędziował – Piotr Nowak
 Widzów – ok. 500
Lista startowa:
 Marcin Jędrzejewski (Polonia Bydgoszcz)
 Krzysztof Buczkowski (Polonia Bydgoszcz) → Damian Stachowiak (Unibax Toruń)
 Sebastian Brucheiser (Intar Lazur Ostrów)
 Marcin Liberski (Intar Lazur Ostrów)
 Karol Ząbik (Unibax Toruń)
 Alan Marcinkowski (Unibax Toruń)
 Kamil Brzozowski (GTŻ Grudziądz)
 Sławomir Dąbrowski (Kolejarz Opole)
 Michał Łopaczewski (Orzeł Łódź)
 Adam Kajoch (Unia Leszno)
 Mateusz Jurga (Unia Leszno)
 Robert Kasprzak (Unia Leszno)
 Maciej Piaszczyński (PSŻ Milion Team Poznań)
 Daniel Pytel (PSŻ Milion Team Poznań)
 Krystian Barański (GKŻ Lotos Gdańsk)
 Adrian Szewczykowski (Stal Gorzów)
 (R1) Damian Stachowiak (Unibax Toruń) → zastąpił Krzysztofa Buczkowskiego
 (R2) (R1) Adam Wiśniewski (Unibax Toruń)
 (R2) Tomasz Wiśniewski (Unibax Toruń)

Tarnów (2) 
 5 czerwca 2007 – Tarnów (17:00)
Lista startowa:
 Marcin Piekarski (Złomrex Włókniarz Częstochowa)
 Mateusz Szczepaniak (Złomrex Włókniarz Częstochowa)
 Mateusz Kowalczyk (Kolejarz Opole)
 Paweł Hlib (Stal Gorzów)
 Borys Miturski (Złomrex Włókniarz Częstochowa)
 Rafał Fleger (RKM Rybnik)
 Wojciech Druchniak (RKM Rybnik)
 Michał Mitko (RKM Rybnik)
 Kamil Zieliński (Unia Tarnów)
 Adrian Gomólski (Start Gniezno)
 Rafał Klimek (TŻ Sipma Lublin) → Grzegorz Dzik (GKŻ Lotos Gdańsk)
 Grzegorz Zengota (ZKŻ Kronopol Zielona Góra)
 Marcin Leś (Marma Polskie Folie Rzeszów)
 Bartosz Szymura (Kolejarz Opole)
 Damian Romańczuk (Złomrex Włókniarz Częstochowa)
 Piotr Korbel (Atlas Wrocław)
 (R1) Grzegorz Dzik (GKŻ Lotos Gdańsk) → zastąpił Rafała Klimka
 (R2) (R1) Maciej Michaluk (TŻ Sipma Lublin)
 (R2) Andrzej Głuchy (Unia Tarnów)

Finał

Rzeszów 
 Rzeszów, 2 sierpnia 2007
 Sędzia: Wojciech Grodzki

Zobacz też 
 Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 2007
 Sezon żużlowy 2007
 Sport żużlowy

Bibliografia 
 
 

2007
2007 w sporcie żużlowym
2007 w polskim sporcie